Nazim Sadıqov – ex calciatore azero
 Rəşad Əbülfəz Sadıqov – calciatore azero
 Rəşad Fərhad Sadıqov – allenatore di calcio ed ex calciatore azero